Cosmopolita steht für
 Colonia Cosmopolita, Ortschaft in Uruguay 
Anastasius Philarethes Cosmopolita, Pseudonym von Joachim Morsius, (1593–1644), deutscher Theosoph